That Was Then… This Is Now est un roman de S. E. Hinton .
 That Was Then… This Is Now est une adaptation du roman au cinéma, de Christopher Cain, sortie en 1985.